El nombre Baran se puede referir a varias cosas diferentes:
 la localidad de Baran, en el estado de Rajastán (India);
 el distrito de Baran, con capital en la ciudad anterior;
 la película Baran (2001), del director iraní Majid Majidi; o
 Baran, un personaje secundario de El Silmarillion, de J. R. R. Tolkien.